Gutkeled nembeli Báthori-család somlyói ága
 somlyói Báthory Gábor (1589–1613) erdélyi fejedelem

más Báthory Gábor
 Báthory Gábor (1755–1842) református püspök
 Báthory Gábor (1798–1862) református lelkész
 Báthory Gábor (1959) újságíró, szerkesztő